Остара — согласно реконструкциям мифологов, древнегерманское божество, предположительно связанное с приходом весны и пробуждением природы.
 (343) Остара — астероид главного пояса, который характеризуется очень большим периодом вращения, более 4,5 земных суток.